Уомак, Брайан Хомер (1931—1952) — рядовой армии США, участник Корейской войны.
 Уомак, Бобби (1944—2014) — американский певец.